Lineal A, escriptura de la Civilització minoica de Creta. Predecessora de la Lineal B.
 Lineal B, per escriure en grec (o micènic) durant l'època micènica (1600 aC. - 1100 aC.).